Let’s Get Lost ist die Bezeichnung für:
 Let’s Get Lost (1988), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Bruce Weber
 Let’s Get Lost (1997), dänischer Film von Jonas Elmer (Regisseur)